Саба́нин — фамилия. Известные носители:

 Сабанин, Алексей Николаевич (1847—1920) — российский и советский агроном.
 Сабанин, Андрей Владимирович (1887—1938) — советский дипломат, заведующий экономико-правовым отделом Наркомата иностранных дел.
 Сабанин, Михаил Григорьевич (1923—1952) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.